est le mot anglais qui signifie papillon (au pluriel butterflies)

Ce terme se retrouve également dans :

Télévision 

 Butterfly, série télévisée italien réalisé par Tonino Cervi en 1995 ;

Cinéma 

 Butterfly, film américain réalisé par Clarence Brown, sorti en 1924 ;
 Butterfly, film américain réalisé par Matt Cimber, sorti en 1982 ;
 M. Butterfly, film américain du réalisateur canadien David Cronenberg, sorti en 1993 adapté de la pièce du même nom ;
 Madame Butterly, adaptation cinématographique du célèbre opéra par Frédéric Mitterrand, sortie en 1995 ;
 Butterfly, film documentaire de Doug Wolens sorti en 2000 ;
 Butterfly (Hu die), film hongkongais réalisé par Mak Yan Yan sorti en 2004 ;
 Butterfly Dance, court métrage américain réalisé par William K.L. Dickson sorti en 1896 ;
 The Butterfly Girl, film américain réalisé par John Gorman sorti en 1921 ;
 Butterfly effect, titre original du film L'Effet papillon sorti en 2004 ;
 The Butterfly Murders, film hong-kongais réalisé par Tsui Hark sorti en 1979 ;
 Butterfly and Sword, film hongkongais réalisé par Chu Yin-Ping et Michael Mak sorti en 1993 ;
 Swallowtail and Butterfly, film japonais réalisé par Shunji Iwai sorti en 1996.

 Théâtre M. Butterfly, pièce de théâtre de David Henry Hwang.

 Musique 
 Opéra 
 Madame Butterfly, opéra de Giacomo Puccini créé en 1904.

 Groupe 

 Madam Butterfly, groupe de musique anglais composé de 3 filles ;
 Iron Butterfly, groupe de rock.

 Album 

 Butterfly, album de Mariah Carey sorti en 1997 ;
 Butterfly World Tour, la tournée de Mariah Carey qui suit cet album.
 Butterfly, album des Hollies sorti en 1967 ;
 Butterfly, le  de la chanteuse taïwanaise Jolin Tsai sorti en 2009
 Dog and Butterfly,  de Heart ;
 Misery is a Butterfly,  studio de Blonde Redhead ;
 Suicide Notes and Butterfly Kisses, album d'Atreyu sorti en 2002 ;
 The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast ou simplement Butterfly Ball, album produit par Roger Glover.

 Chanson 

 Butterfly, chanson de Michael Jackson figurant sur l'album Invincible ;
 Butterfly, chanson de Mariah Carey sortie en 1997 ;
 Butterfly, chanson de Danyel Gérard sorti en 1969 ;
 Butterfly, chanson du groupe pop-rock français Superbus ;
 Butterfly, single Kumi Kōda ;
 Butterfly, chanson du groupe américain Crazy Town reprenant un riff de basse des Red Hot Chili Peppers
 Bullet with Butterfly Wings, single des Smashing Pumpkins.
 Butterfly chanson du groupe de Kpop BTSButterfly chanson du groupe de Kpop LOONA Autres 

 Le Butterfly Lovers' Violin Concerto est un concerto pour violon inspiré par la romance de Liang Shanbo et Zhu Yingtai.

 Jeu vidéo 
 Project Zero II: Crimson Butterfly'', jeu vidéo de Tecmo.

Prénom 
 Butterfly McQueen (1911 - 1995), actrice américaine.

Surnom 
 Julia « Butterfly » Hill née en 1974, militante écologiste américaine

Autres 

 Butterfly, fabricant de matériel de tennis de table.
 Butterfly, une figure de montagnes russes.
 Butterfly (finance), une stratégie d'achat d'options permettant un gain limité.
 Butterfly World, une attraction touristique en Hertfordshire au Royaume-Uni.

Homonymie de titre